Mishalle ist der Name von

 Bram Mishalle, Bühnenbildner
 Luc Mishalle (* 1953), belgischer Jazzmusiker (Saxophone, Komposition)